Bruce Lockhart oder Bruce-Lockhart ist der Familienname folgender Personen:

 Dugald Bruce Lockhart (* 1968), britischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Kim Bruce-Lockhart (1946–1980), schottischer Squashspieler
 J. H. Bruce Lockhart (1889–1956), schottischer Cricket- und Rugbyspieler
 J. M. Bruce Lockhart (1914–1995), britischer Geheimdienstoffizier
 James R. Bruce Lockhart (1941–2018), britischer Geheimdienstoffizier, Autor und Künstler
 Logie Bruce Lockhart (* 1921), schottischer Rugbyspieler und Autor
 R. H. Bruce Lockhart (1887–1970), britischer Diplomat und Agent
 Rab Bruce Lockhart (1916–1990), schottischer Rugbyspieler
 Robin Bruce Lockhart (1920–2008), britischer Journalist und Autor
 Sandy Bruce-Lockhart, Baron Bruce-Lockhart (1942–2008), britischer Politiker

Bruce Lockhart ist der Vor- und Zuname folgender Personen:
 Bruce M. Lockhart (* 1960), US-amerikanischer Südostasienwissenschaftler